Vysoká può riferirsi a diversi toponimi:

Vysoká, comune del distretto di Bruntál, nella regione di Moravia-Slesia
Vysoká, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Vysoká, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale
Vysoká, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Vysoká nad Labem, comune del distretto di Hradec Králové, nell'omonima regione
Vysoká Lhota, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Vysoká Libyně, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Vysoká Pec, comune del distretto di Karlovy Vary, nell'omonima regione
Vysoká Pec, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Vysoká Srbská, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Vysoká u Příbramě, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale

Slovacchia 
Vysoká, comune del distretto di Banská Štiavnica, nella regione di Banská Bystrica
Vysoká, comune del distretto di Sabinov, nella regione di Prešov
Vysoká nad Kysucou, comune del distretto di Čadca, nella regione di Žilina
Vysoká pri Morave, comune del distretto di Malacky, nella regione di Bratislava
Vysoká nad Uhom, comune del distretto di Michalovce, nella regione di Košice